Il doppio maschile del President's Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Colin Fleming e Ross Hutchins erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov hanno battuto in finale Arnau Brugués-Davi e Malek Jaziri 7–6(7–4), 6–7(1–7), [10–3].

Teste di serie

  Michail Kukuškin /  Vitalij Rešetnikov (quarti di finale)
  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (campioni)

  Karol Beck /  Lukáš Lacko (semifinali)
  Sergey Betov /  Vishnu Vardhan (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

President's Cup 2011